Брзотін — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.
 Брзотін — руїни замку, розташовані в однойменному селі, знищений 1573 року турками.